Жосени има више значења:

 Жосени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Жосени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Општина Жосени (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији